Piotr Domaradzki (1946–2015) – polski dziennikarz i pisarz
 Piotr Domaradzki (ur. 1951) – polski filmowiec, realizator dźwięku